Podtabor je ime več naselij v Sloveniji:

Podtabor, občina Dobrepolje
Podtabor, občina Ilirska Bistrica
Št. Jurij, med letoma 1952 in 1992 imenovan Podtabor pri Grosupljem
razcep Podtabor (avtocesta Ljubljana-Jesenice z odcepom proti Tržiču in Ljubelju), poimenovan po bližnjem zaselku Podtabor pri vasi Podbrezje

naselja v Sloveniji